BMNH est un sigle formé des 4 lettres B, M, N et H. Il peut faire référence à :

, le nom en anglais du Musée d'histoire naturelle de Londres,
, le nom en anglais du Musée d'histoire naturelle de Pékin.